Пе́вчая ла́сточка или пе́вчая настоя́щая ласточка () — это маленькая насекомоядная птица, представитель рода настоящих ласточек семейства ласточковых. Внешне она напоминает деревенскую ласточку: у неё такое же красное горло и белое брюшко, а остальной окрас чёрный с синими переливами.

Этимология 
Первое научное описание этому виду ласточек дал немецкий зоолог Карл Иоганн Густав Хартлауб в 1858 году. Научное название вида lucida в переводе означает светлый, яркий, оно образовано от латинского слова lux — свет.

Описание 

Певчая ласточка — это небольшая птица с удлинённым туловищем, выемчатым хвостом и характе́рным для всех ласточек силуэтом. Длина туловища составляет около 15 см, масса тела — в среднем 12—14 г. Окраска оперения преимущественно чёрная с синими переливами. Макушка, зашеек и надхвостье синие. Передняя часть шеи и горло красные, как и у деревенской ласточки. Брюхо и подхвостье белые.

Издаёт щебечущие звуки.

Размножение 
Сезон размножения проходит весь год, в разных странах приходится на разные месяцы.

Питание 
Как и все ласточки, питается насекомыми, включая термитов. Ловит их на лету. Охотится может как одна птица, так и пара или целая стая, в которой может насчитываться до 40 птиц и более.

Распространение и подвиды 
В составе вида выделяют 3 подвида:
 H. l. lucida (Hartlaub, 1858)
 H. l. subalaris (Reichenow, 1905)
 H. l. rothschildi (Neumann, 1904)

Певчие ласточки обитают в Африке. Разные подвиды обитают на территории разных стран и имеют непересекающиеся ареалы. Подвид H. l. lucida можно встретить только в Западной Африке: в Сенегале, Мавритании, Либерии, Того и Бенине, подвид  H. l. subalaris — в Республике Конго, а подвид H. l. rothschildi — в высокогорьях Эфиопии. Все подвиды певчей ласточки ведут оседлый образ жизни. Предпочитают селиться на открытой местности рядом с реками или водоёмами. Могут поселиться и рядом с человеком.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Настоящие ласточки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1858 году